Le mot « papa » est l'appellation donnée communément à un père de famille.

Cinéma 
 Papa, un moyen métrage français réalisé par Laurent Merlin (1997) ;
 Papa, un film russe réalisé par Vladimir Machkov (2004) ;
 Papa, un film français réalisé par Maurice Barthélemy (2005) avec Alain Chabat ;
 Papa, un court métrage québécois réalisé par Émile Proulx-Cloutier (2005) ;
 Papa, film américain réalisé par Dan Israely et Emilio Roso (2018).

Gastronomie 
 Papa, nom communément donné à la pomme de terre en quechua et en espagnol (Amérique latine, Canaries, Andalousie).

Géographie 
 Îles écossaises (le nom Papa y vient du nom de moines érémitiques, les papars) :
 Papa, dans les Shetland ;
 Papa Little, dans les Shetland ;
 Papa Stour, dans les Shetland ;
 Papa Stronsay, petite île dans les Orcades ;
 Papa Westray, dans les Orcades.
 Pápa, une ville historique de Hongrie.

Littérature 
 Papa, une nouvelle de l'écrivain russe Anton Tchekhov ;
 Papa, un roman de Régis Jauffret (2020).

Musique 
 Papa, un album du chanteur malien Salif Keïta ;
 Papa, une chanson de Bigflo et Oli.

Prénom 

 Papa Bouba Diop (1978-2020), footballeur sénégalais.

Patronyme 
 Alfonso Papa (1970-), homme politique italien ;
 Cyril Papa (1984-), joueur de hockey sur glace français ;
 Emiliano Papa (1982-), footballeur argentin ;
 Jun Papa (1945-2005), joueur de basketball philippin ;
 Marco Papa (1958-1999), pilote de moto italien ;
 Raphaël Papa (1990-), joueur de hockey sur glace français ;
 Rav Papa (?-375), Amora de Babylonie.

Télévision 
 Papa, un épisode de la série télévisée Angel.

Religion 
 Papa est le péché dans le jaïnisme.

Voir aussi 

 Papa, surnom parfois donné à l'homme politique belge Michel Daerden.

Homonymie de titre